Нису может означать:
  — тибето-бирманский язык, распространённый в Китае.
 Нису, Антс Оскарович (род. 1950) — советский борец классического стиля.